Dombrowsken ist ein deutscher Ortsname:
 Dombrowsken, 1927 bis 1945 Eichensee, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrowskie (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dombrowsken, 1938 bis 1945 Königsruh (Ostpr.), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrowskie (Olecko), ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Dombrowken